gmina Mogielnica – gmina miejsko-wiejska, powiat grójecki, woj. mazowieckie
dawne gminy:
 gmina Mogielnica – dawna gmina wiejska, powiat grójecki, gubernia warszawska
 gmina Mogielnica – dawna gmina wiejska, powiat trembowelski, woj. tarnopolskie